ADY est un code pouvant faire référence à :
  ;
 Adyguéen, une langue caucasienne, selon le code SIL.

 Endre Ady (1877-1919), un poète hongrois ;
 , une membre de l'assemblée législative de la province d'Alberta au Canada.

Ady peut faire référence à :
 Ady, une rivière du sud-ouest de la France ;
 Ady Gil, un trimaran.